Василий Фурсов:
 Фурсов, Василий Егорович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Фурсов, Василий Степанович (1910—1998) — советский физик-теоретик.